

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Gateway (Alaszka)
 Gateway (Arkansas)
 Gateway (Camden)
 Gateway (Colorado)
 Gateway (Florida)
 Gateway (Los Angeles megye, Kalifornia)
 Gateway (Nevada megye, Kalifornia)
 Gateway (Oregon)
 Gateway (San Diego)

Film és zene 
 Gateway, 1938-as film
 Gateway, dzsessztrió
 Gateway, Bongzilla-album
 Gateway, Gateway-album

Egyéb 
 Lunar Gateway űrállomás